Winnebago é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Winnebago (Illinois)
Condado de Winnebago (Iowa)
Condado de Winnebago (Wisconsin)

Desambiguações de topônimos